Hősök (Heroes), amerikai film (1977)
 Hősök (The Fallen), amerikai-német-olasz film (2004)
 Hősök (Heroes), amerikai televíziós sorozat (2006–2010)

 Hősök, magyar hiphop, rap formáció